

Toponyme 

 Mouton Duvernet est une station du métro de Paris (sur la ligne 4) qui doit son nom à Régis Barthélemy Mouton-Duvernet ;
 la rue Mouton-Duvernet est une voie du  de Paris, en France qui doit son nom à ce général français.

Patronyme 

 Régis Barthélemy Mouton-Duvernet (1770-1816), général français de l’Empire ;
 Paulette Duvernet (1909-1933), comédienne et chanteuse française.

Divers 
 Éditions Jacob-Duvernet, maison d'édition française

Voir aussi 
 
Patronyme français